VLA steht für:
 Variable Length Array
 Verband Liberaler Akademiker
 Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland
 Verkehrsgemeinschaft Landkreis Aurich
 Verlag Libertäre Assoziation
 Very Large Array, ein Radiointerferometer für astronomische Beobachtungen
 Very Light Aircraft, ein Leichtflugzeug mit maximal 750 kg MTOW
 Veterinary Laboratories Agency, das britische Amt für Veterinär-Laboratorien
 Vorarlberger Landesarchiv, historisches Zentralarchiv in Bregenz

 Siehe auch:
 Vla

VLA